Józef Wincenty Wojnar (ur. 1890) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, oficer 18 Pułku Piechoty i 2 Pułku Strzelców Podhalańskich
 Józef Wojnar (1902–1990) – polski inżynier, dyrektor Instytutu Naftowego, wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej, Honorowy Obywatel miasta Krosna
 Józef Wojnar (ur. 1942) – polski historyk, trener, ekspert w dziedzinie nauk o kultury fizycznej, specjalizujący się w fizjologii sportu